US Men's Clay Court Championships gehouden in Indianapolis vanaf 1969 tot en met 1987
 Indianapolis Tennis Championship gehouden in Indianapolis vanaf 1988 tot en met 2009

Indianapolis